Ungdomsvärldsmästerskapen i friidrott 2015 var det nionde i serien av ungdomsvärldsmästerskap i friidrott som arrangerats av IAAF. Mästerskapet var för friidrottare under 18 år och hölls på Estadio Pascual Guerrero i Cali, Colombia mellan 15 och 19 juli 2015. Totalt 40 grenar hölls under mästerskapen, 20 för pojkar och 20 för flickor.

Medaljfördelning

Källor

Externa länkar 
Mästerskapens officiella webbplats
IAAF:s hemsida för mästerskapen

Friidrottsåret 2015
2015 i Colombia
Friidrott i Colombia